2С11 «Гіацинт-СК» - радянська експериментальна самохідна гармата . Серійно не робилася.

Приблизний опис 
Основним призначенням 2С11 передбачалося використання в Артилерії резерву верховного головного командування . Самохідна гармата повинна була придушувати та знищувати ворожу далекобійну артилерію, живу силу та вогневі засоби в опорних пунктах та в місцях їхнього скупчення.

2С11 - модифікована версія самохідної гармати 2С5 «Гіацинт-С» . Основні рішення компонування залишилися практично без змін. Основний об'єкт модернізації – озброєння машини. Замість гармати 2А37 на 2С11 встановлена ​​гармата 2А52.

Озброєння 
Основне озброєння – 152-мм гармата 2А52, розроблена в конструкторському бюро Пермського заводу імені Леніна . Головна особливість гармати - картузове заряджання. Механізм подачі гільз замінено механізм подачі зарядів. Досилач мав два режими роботи. Перший режим аналогічний режиму роботи досилач гармати 2А37, у другому режимі швидкість роботи знижена приблизно в 2 рази. Зброя 2А52 забезпечувала дальність стрілянини осколково-фугасним снарядом до 28,7 км, а активно-реактивним - до 32,37 км. Маса снаряда 48 кг.  Боєкомплект 30 пострілів.

Джерела 
https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%A1%D0%9A